«Head & Heart» () — песня, записанная английским ди-джеем и продюсером Джоэлем Корри при участии британского певца Узо Эмэнике. Вышла 3 июля 2020 года на лейблах Perfect Havoc и Asylum. Сингл возглавил официальные хит-парады Великобритании UK Singles Chart, Ирландии и Шотландии.

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео для «Midnight Sky» вышло 10 июля 2020 года на канале YouTube.

Чарты

Сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
 

Песни Великобритании
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы Asylum Records